Ред Ривер има више значења:
 Округ Ред Ривер (Луизијана), је округ у америчкој савезној држави Луизијана
 Округ Ред Ривер (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Ред Ривер (Нови Мексико), је град у америчкој савезној држави Нови Мексико

Види још 
 Црвена река (вишезначна одредница)